

Cinema 
 Solo – film del 1972 diretto da Mike Hoover
 Solo – film del 1980 diretto da Konstantin Lopushanskiy
 Solo – film del 1989 diretto da Susan Inouye
 Solo – film del 1996 diretto da Norberto Barba
 Solo: A Star Wars Story – film del 2018 diretto da Ron Howard
 Solo – film del 2018 diretto da Hugo Stuven

Geografia 
 Solo – città dell'Indonesia, nota anche come Surakarta

Letteratura 
 Solo – romanzo di William Boyd del 2013

Musica 
 Solo – sinonimo di assolo, sezione solistica presente in un brano musicale, oppure brano eseguito da un unico suonatore o cantante
 Solo – album di Claudio Baglioni del 1977
 Solo/Quante volte – singolo di Claudio Baglioni del 1977
 Solo – singolo di Alsou del 2000
 Solo – singolo dei Negramaro del 2003
 Solo – singolo di Iyaz del 2010
 Solo (Vuelta al ruedo) – singolo di Marco Mengoni del 2011
 Solo – album di Tony Colombo del 2013
 Solo – singolo di Rkomi del 2017
 Solo – singolo di Tuuli del 2017
 Solo – album di Shiva del 2018
 Solo – singolo dei Clean Bandit del 2018
 Solo – singolo di Jennie Kim del 2018
 Solo – EP di Anitta del 2018
 Solo – album di Alberto Urso del 2019
 Solo – album di Ultimo del 2021
 Solo – singolo di Blanka del 2022

Personaggi immaginari 
 Solo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Allana Solo – personaggio appartenente all'universo espanso di Guerre stellari
 Anakin Solo – personaggio appartenente all'universo espanso di Guerre stellari
 Ian Solo – personaggio protagonista del ciclo cinematografico di Guerre stellari
 Jacen Solo – personaggio appartenente all'universo espanso fantascientifico di Guerre stellari
 Jaina Solo – personaggio appartenente all'universo espanso fantascientifico di Guerre stellari

Persone 
Bobby Solo – cantante italiano
Hope Solo – calciatrice statunitense
Ksenia Solo – attrice canadese

Scienza 
 SolO – SOLar Orbiter, satellite dell'ESA per l'osservazione del Sole.

Sport 
Solo – nel football americano, tackles fatti da un giocatore sull'avversario

Televisione 
 Solo – fiction televisiva del 1989 diretta da Sandro Bolchi
 Solo – fiction televisiva del 2016

Altro 
Solo – gioco di carte simile a UNO
 Piano Solo – progetto militare di emergenza

Altri progetti